

Новоякупово — село, Абдулинський міський округ, Оренбурзька область
 Новоякупово — присілок, Зілаїрський район, Башкортостан

Див. також 
 Якупово
 Староякупово